Auguste Viard (1836-1892) – attivista francese
 Karin Viard (1966) – attrice francese